Kniffka ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Kniffka (* 1942), deutscher Sprachwissenschaftler
 Jörg Kniffka (1941–2008), deutscher Pfarrer, Theologe, Soziologe und Hochschullehrer
 Rolf Kniffka (* 1949),  deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof